А́нхель Ферна́ндес Пе́рес (; род. 16 сентября 1988, Кантабрия) — испанский гандболист, левый крайний клуба «Лимож» и сборной Испании. Лучший левый крайний чемпионата мира 2023 года.

Карьера

Клубная 
Анхель Фернандес Перес начинал свою карьеру в 2006 году, в клубе «Тека Кантабрия». В 2008 году Анхель перешёл в клуб «Депортиво» (Торребалонмано), с которым вылетел во вторую лигу. В 2013 году Анхель Фернандес перешёл в «Натурхоусе Ла Риоха», в которой выступал три сезона. В сезоне 2015/16 Анхель Фернандес стал четвёртым в списке лучших бомбардиров по итогам чемпионата Испании.

Статистика

Ссылки 
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=22&competicion=115&id_jugador=400
 https://web.archive.org/web/20170209050740/http://www.cbclogrono.com/player/angel-fernandez/
 http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=186&Rozgrywki=9363&Tabela3=1

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Испании
Игроки сборной Испании по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Виве Таурон Кельце»
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Лимож»